In Germania:
 Bietigheim-Bissingen – città del circondario di Ludwigsburg nel Baden-Württemberg
 Bietigheim – comune del circondario di Rastatt nel Baden-Württemberg